Adam Hrynkiewicz – major, kawalerii Wojska Polskiego, pierwszy polski medalista olimpijski
 Aleksander Hrynkiewicz – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Andrzej Hrynkiewicz – fizyk, żołnierz Armii Krajowej
 Bogusław Hrynkiewicz – działacz komunistyczny, agent NKWD i wywiadu sowieckiego, współpracownik Gestapo
 Janusz Hrynkiewicz – polski polityk
 Józef Hrynkiewicz – duchowny mariawicki, kustosz prowincji litewskiej Kościoła Katolickiego Mariawitów
 Józefina Hrynkiewicz –  polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, posłanka na Sejm VII kadencji
 Mirosław Hrynkiewicz – polski pieśniarz, autor tekstów i kompozytor oraz architekt
 Stanisłau Hrynkiewicz – białoruski niepodległościowy działacz i pisarz  polityczny